Се́ченов может означать:
 Сеченов, Алексей Геннадьевич (род. 1966) — российский оператор и режиссёр.
 Сеченов, Иван Михайлович (1829—1905) — русский физиолог и мыслитель.
 Димитрий (Сеченов) — архиерей Русской церкви XVIII века, проповедник.
 Сеченов — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.